
Molekulska formula -{C7H13NO4}- se može odnositi na:

 Valienamin
 EGLU